Görgeteg, község Somogy megyében, a Nagyatádi járásban
 Görgeteg, falu Szerbiában, a Vajdaságban, a Szerémségi körzetben
 görgeteg, viszonylag nagy méretű, általában folyóvízi vagy jég általi szállítás folytán lekerekített kőzetdarab, illetve az ilyenekből kialakult törmelékes üledék

Lásd még 
 hengeres borintóizom vagy görgeteg csavaróizom (lat. musculus pronator teres)